Eaten Alive — пятнадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1985 году. Большинство песен альбома написал и спродюсировал Барри Гибб, в альбоме также присутствует коллаборация с Майклом Джексоном, который участвовал в написании песни «Eaten Alive». В альбом вошёл международный хит Росс «Chain Reaction», который поднялся на верхние позиции европейских чартов. В США альбом поднялся до 45 места, а в Великобритании — до 11, также альбом вошёл в первую десятку Швейцарии, Норвегии, Швеции и Нидерландов. В то время как в США альбом был признан одним из самых провальных в карьере певицы, не продав и 300 000 копий, это был один самых успешных релизов на международном рынке.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Барри Гиббом